Goldfieber bezeichnet:

 einen alternativen Begriff für den Goldrausch
 Goldfieber (1932), deutsch-Schweizer Koproduktion von Anton Kutter
 Goldfieber in Alaska, US-amerikanischer Abenteuerfilm von William A. Wellman
 Goldfieber (1949), britisches Filmdrama über die Eureka Stockade von Harry Watt, produziert von den Ealing Studios
 Goldfieber (1964), US-amerikanischer Western von Sidney Salkow
 Goldfieber (1982), US-amerikanischer Abenteuerfilm